De bruinborstwinterkoning (Cyphorhinus thoracicus) is een zangvogel uit de familie Troglodytidae (winterkoningen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 C. t. thoracicus: van centraal Colombia tot noordelijk Peru.
 C. t. dichrous: van centraal Peru tot westelijk Bolivia.

Externe link
Avibase

Winterkoningen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied